Müschede bezeichnet

 Müschede (Arnsberg), Ortsteil der Stadt Arnsberg
 Müschede (Adelsgeschlecht), eine Adelsfamilie